Dehesa de Montejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dehesa de Montejo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Dehesa de Montejo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar